Geografia:
Rocafort (o Rocafort de Campolivar), municipi de l'Horta Nord.
 Rocafort de Bages, poble del terme del Pont de Vilomara i Rocafort (Bages), antic cap del municipi.
 Rocafort de Queralt, municipi de la Conca de Barberà.
 Rocafort de Vallbona, poble del municipi de Sant Martí de Riucorb (Urgell).
 Ròcafòrt, poble del departament d'Avairon i la regió Migdia-Pirineus
Estació de Rocafort 
Rocafort
Rocafort 
Rocafort
 Gastronomia:
 El Rocafort (formatge) és un formatge d'ovella florit, conegut també amb el nom occità de ròcafòrt i el francès de roquefort, pel poble on té origen.
 Personatges històrics:
Bernat de Rocafort, cabdill almogàver.
 Escoltisme:
Agrupament Escolta Rocafort, és un agrupament escolta de Cardedeu